UFC Fight Night: Hermansson vs. Strickland, известный также как UFC Fight Night 200 или UFC on ESPN+ 58 или UFC Vegas 47 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 5 февраля 2022 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Шон Стрикленд победил Джека Херманссона раздельным решением судей. В соглавном бою Ник Максимов победил Пунахеле Сориано раздельным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в среднем весе между Джеком Херманссоном (#6 в рейтинге) и Шоном Стреклендом (#7 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

* Стивен Питерсон не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы: 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джулиан Эроса vs. Стивен Питерсон
 Выступление вечера: Шавкат Рахмонов и Чиди Нжокуани

Питерсон был лишён бонуса за то, что провалил взвешивание. Его часть денежного вознаграждения досталась Эросе.

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
7 февраля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Муслим Салихов (бывший #15) покинул рейтинг полусреднего веса.

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night